Weißenborn peut faire référence à :
 Weißenborn, commune allemande de l'arrondissement de Werra-Meißner, en Hesse ;
 Weißenborn, commune allemande de l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe ;
 Weißenborn/Erzgeb., commune allemande de l'arrondissement de Saxe centrale, en Saxe.